Чередник — украинская фамилия. Известные носители:
 Чередник, Алексей Валентинович (род. 1960) — советский и украинский футболист, защитник.
 Чередник, Артём (более известен как Артём Чех; род. 1985) — украинский писатель.
 Чередник, Владимир Иванович (1926—1987) — советский дипломат.
 Чередник, Гавриил Иванович (1922—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Чередник, Юрий Константинович (род. 1966) — советский и российский волейболист и тренер.

См. также 
 Чередники
 Чередников